

Cinema 
 Teaser trailer – breve trailer in cui si mostrano alcune sequenze di un film di prossima uscita

Musica 
 Teaser – gruppo musicale di Adrian Vandenberg, precedente ai Vandenberg
 Teaser – album discografico di Tommy Bolin del 1975
 Teaser – album di Angela Bofill del 1999
 Teaser – singolo dei Mötley Crüe del 1999

Balli latini 
 Teaser – figure della salsa cubana e della salsa portoricana

Pubblicità 
 Teaser – campagna o annuncio pubblicitario per creare curiosità attorno ad un prodotto di cui viene omesso il nome, che verrà rivelato in una campagna o annuncio successivo